Formuła 2 Sezon 2020 – 26. sezon Formuły 2 organizowanej pod egidą Fédération Internationale de l’Automobile i jednocześnie czwarty sezon po drugiej reaktywacji serii. Wszystkie wyścigi były imprezami towarzyszącymi wyścigom Formuły 1. Sezon miał się rozpocząć 21 marca na torze Bahrain International Circuit w Sakhir, lecz przez pandemię COVID-19 został on przesunięty na 3 lipca na torze Red Bull Ring. Sezon zakończył się na torze Bahrain International Circuit 6 grudnia 2020 roku.

Mistrzem wśród kierowców został Mick Schumacher, natomiast wśród konstruktorów mistrzem został zespół Prema Racing.

Lista startowa

Zmiany wśród zespołów 
 Hitech Grand Prix dołącza do mistrzostw, zwiększając liczbę drużyn do jedenastu.
 HWA Racelab zastąpi Arden International.
 Charouz Racing System zakończył współpracę z Sauber i wrócił do starej nazwy.

Zmiany wśród kierowców 
 Mistrz F2 w 2019 roku Nyck de Vries opuścił ART Grand Prix i dołączył do zespołu Mercedes w Formule E. Zastąpi go Marcus Armstrong, wicemistrz Formuły 3 w 2019 roku. Christian Lundgaard otrzymał awans i będzie się ścigał w tym sezonie w Formule 2.
 Do nowego zespołu Hitech Grand Prix dołącza Luca Ghiotto, który opuszcza UNI-Virtuosi oraz Nikita Mazepin, który opuścił ART Grand Prix. Callum Ilott zastąpi Ghiotto w UNI-Virtuosi, który w 2019 roku ścigał się dla Sauber Junior Team by Charouz.
 HWA Racelab zatrudnił Artioma Markiełowa oraz Giuliano Alesiego, który zmienił barwy z Trident. Miejsce Alesiego w Tridencie przejął Marino Satō, który ścigał się wcześniej dla Campos Racing. Tatiana Calderón opuściła zespół i dołączyła do zespołu ThreeBond Racing w Super Formule.
 DAMS wymienił obu kierowców. Sean Gelael przeniósł się z Prema Racing, a drugim kierowcą został dwukrotny zwycięzca Grand Prix Makau Dan Ticktum. Nicholas Latifi dołączył do Formuły 1 zastępując Roberta Kubicę w zespole Williams. Mistrz Formuły 3 Robert Szwarcman zastąpił Gelaela w Prema Racing.
 Pedro Piquet, który ukończył Formułę 3 na 5. miejscu, dołączył do Formuły 2 w zespole Charouz Racing System. Louis Delétraz, który był w zespole w 2018 roku, wrócił po roku pracy w Carlin. Juan Manuel Correa musiał opuścić zespół z powodu kontuzji z wypadku podczas wyścigu na Spa-Francorchamps. Na jego miejsce wchodzi Matewos Isaakian, który zastąpi go na dwie ostatnie rundy poprzedniego sezonu. 
 Jehan Daruvala i Yūki Tsunoda dołączają do Formuły 2 w zespole Carlin zastępując Delétraza i Nobuharu Matsushitę, który przeniósł się do MP Motorsport.
 Mistrz Euroformula Open Championship z 2018 roku Felipe Drugovich awansował z Formuły 3 do zespołu MP Motorsport i ścigać się będzie wraz z Matsushitą. Jordan King i Mahaveer Raghunathan opuścili mistrzostwa F2.
 Kierowca Euroformula Open Championship w 2019 roku Guilherme Samaia dołącza do Campos Racing na miejsce Marino Satō, który dołączył do zespołu Trident. Partnerem Sato w zespole będzie Roy Nissany, który wrócił do Formuły 2 po rocznej przerwie.

Zmiany w trakcie sezonu 
 Sean Gelael podczas rundy w Barcelonie złamał jeden z kręgów w kręgosłupie. Na cztery następne rundy zastąpił go Jüri Vips
 Nobuharu Matsushita po rundzie na Mugello opuścił MP Motorsport. W związku z tym Giuliano Alesi przeszedł z BWT HWA Racelab na miejsce Japończyka, a miejsce francuza objął kierowca Formuły 3 Jake Hughes
 Jake Hughes opuścił BWT HWA Racelab po jednej rundzie i jego miejsce objął Théo Pourchaire
 Jack Aitken zastąpił Georga Russella podczas Grand Prix Sakhiru, a jego miejsce na ostatnią rundę zajął Ralph Boschung

Kalendarz wyścigów 
W kalendarzu ogłoszonym na sezon 2020 umieszczone zostało 12 wyścigów. W wyniku pandemii COVID-19 plany te zostały zmienione.

2 czerwca 2020 opublikowany został nowy kalendarz uwzględniający wyłącznie europejskie rundy.

10 lipca 2020 do kalendarza dołączony został wyścig na torze Mugello Circuit. 29 lipca natomiast dodany został wyścig na Sochi Autodrom

25 sierpnia do kalendarza dołączona została podwójna runda na torze Bahrain International Circuit, która zwieńczyła sezon Formuły 2.

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
Punktacja w wyścigu głównym:

Punktacja w sprincie:

Kierowcy

Zespoły 

‡ - Za sprint (2. wyścig) przyznano połowę punktów, gdyż zostało przejechane mniej niż 75% wyścigu.

Przypisy

Uwagi 

!